Système U trgovačka je grupacija, trgovački lanac hiper i supermarketa u Francuskoj

Promet 2002. iznosio je 12,7 milijarde eura a u 2003. 13,8 milijarda eura.

Izvori

Vanjske poveznice
 magasins u

Francuske tvrtke
Trgovački lanci